Charles Lamb Kenney, écrivain et secrétaire de Ferdinand de Lesseps ;
 Douglas Kenney (1947-1980), scénariste, acteur et producteur américain ;
 
 James Kenney, père de Charles Lamb, auteur dramatique ;
 Jason Kenney (né en 1968), premier ministre canadien de l'Alberta
 Ben Kenney, musicien américain, bassiste actuel du groupe Incubus

 Kenney, un village du comté de DeWitt dans l'Illinois, aux États-Unis.
 , une communauté non-incorporée du comté d'Austin au Texas.